See My Lawyer – film del 1921 diretto da Al Christie
See My Lawyer – film del 1945 diretto da Edward F. Cline